Bordeaux, francia város

 Amerikai Egyesült Államok
 Bordeaux (Dél-Karolina)
 Bordeaux (Nebraska)
 Bordeaux (Washington)
 Bordeaux (Wyoming)

 Amerikai Virgin-szigetek
 Bordeaux (St. John)
 Bordeaux (St. Thomas)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Bordeaux (Gauteng)
 Bordeaux (Limpopo)

Nevek
 Bordeaux, családnév